Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ben Ellwood e Stephen Huss che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Andy Ram 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (primo turno)
 František Čermák /  Ota Fukárek (semifinali)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)
 Jordan Kerr /  Grant Silcock (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 2002